Сезон ФК «Дніпро» (Дніпропетровськ) 1968 — сезон футбольного клубу «Дніпро» у Першій лізі СРСР.

Склад команди 

 Старший тренер: Леонід Родос (до жовтня), Валерій Лобановський (з жовтня).
 Тренери: Леонід Гузик, Євген Жучков.
 Начальник команди: Олександр Петрашевський.

Друга група «А»

Підгрупа 2

Пулька України

Кубок СРСР з футболу 1967-1968 
 Див. сезон 1967

Посилання 
 Офіційна сторінка клубу

Сезони ФК «Дніпро» (Дніпро)
Українські футбольні клуби в сезоні 1968